MADTOWN (кор. 매드타운) — южнокорейский бойз-бэнд из 7 участников, выступающий под лейблом J.Tune Camp.

Дебют состоялся 6 октября 2014 года с песней «YOLO» на музыкальном шоу M! Countdown.

На данный момент у группы 2 мини-альбома «YOLO» и «New World».

Участники

Предебют 
PRO C (Problem Children)

До дебюта MADTOWN Moos и Buffy были в дуэте PRO C. Они выпустили песни «Bad memory» и «Love Hurts». Логотип дуэта стал использоваться для MADTOWN.

Карьера

Дебют с мини-альбомом «Super Dedut» (YOLO). 
Дебют MADTOWN состоялся 6 октября 2014 года. Они выступали со своей песней «YOLO» на сценах M! Countdown, Simple K-pop, Music Bank, Music Core, Inkigayo, Show Champion и The show. Заглавная песня расшифровывается так — «You Only Live Once»

2015—2016 года. Камбэк с ЕР «New world» и «Emotions» 
9 марта J.Tune Camp выпустили тизер к новому мини-альбому на официальном канале YouTube. 12 марта вышел клип «New World». В тот же день состоялся релиз полного ЕР-альбома.
Весной 2016 было объявлено о возвращении ребят с новым альбомом «Emotions».
20 июня 2016 года состоялся релиз музыкального видео на заглавный трек «Emptiness». На следующий день, 21 июня, был выпущен весь альбом.

Август 2016-ноябрь 2017: банкротство J.Tune camp и судебные разбирательства с GNI Ent. 
В августе 2016 года J.Tune Camp объявили о своём банкротстве, закрыв агентство. Они продали команду менеджеров GNI Entertaiment за ничтожные 30 млн вон (менее 1,5 млн рублей). MADTOWN также перешли новому агентству. В марте 2017 генеральный директор GNI Ent был арестован за мошенничество.
Джота занимался продвижением группы и участвовал в шоу, также он был вынужден развозить стафф по домам и оплачивать все расходы из своего кармана, составлять расписание для группы. Из-за преступлений главы агентства пострадало 800 человек и суд изъял все имущество компании, чтобы оплатить неустойку. В июне группа была вынуждена покинуть общежитие. Весь персонал покинул агентство, однако участники все ещё были связаны контрактами, которые заканчивались только в 2021 году. В сентябре 2017 MADTOWN подали иск об аннулировании контрактов и в ноябре выиграли дело.

Декабрь 2017-февраль 2018: дальнейшая судьба 
Мус, Хо и Баффи решили пойти своим путём и оставили индустрию. Джота и Хо Джун решили заняться актёрством, а Девон с И Гоном продолжат заниматься музыкой. 10 февраля состоялся финал шоу The Unit, в котором приняли участие Девон и И Гон. Баффи зачислен на службу в морскую пехоту 20 ноября 2017 года.

Дискография

Примечания